15e arrondissement (Marseille), een van de zestien arrondissementen van de stad Marseille
15e arrondissement (Parijs), een van de twintig arrondissementen van Parijs